SWE steht für:
 Sachsen-Weimar-Eisenach, das bis 1920 bestehende Großherzogtum in Thüringen 
 Schweden, nach ISO 3166 und als olympisches Länderkürzel 
 Selbstwirksamkeitserwartung, psychologisches Konzept
 Sensor Web Enablement, webbasiertes Sensornetzwerk des OGC
 South-West Europe, siehe Südwesteuropa 
 Stadtwerke Emden, Ostfriesland
 Stadtwerke Erfurt, Thüringen
 Stadtwerke Essen, Nordrhein-Westfalen
 Siwea Airport (IATA-Code), Flughafen von Siwea, Morobe Province, Papua-Neuguinea

Swe steht für:
 Swe (Indonesien), Ort in Nusa Tenggara Timur, Indonesien
 Swe (Kongo), Ort in Kinshasa, Demokratische Republik Kongo

Swe ist der Familienname folgender Personen:
 Myint Swe (* 1951), myanmarischer Politiker 

swe steht für:
 Schwedische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Sue-Jur (Swe), Fluss im Sudan

Abkürzung